La Perla puede referirse a:

Personas 

 La Perla de Cádiz, cantante de flamenco española.

Arte 
Literatura
 La perla (1947), novela de John Steinbeck.
 La joven de la perla (1999), novela de Tracy Chevalier.
Pintura
 La joven de la perla (c.1665-67), cuadro de Johannes Vermeer.
 La Perla (1518-20), cuadro de Rafael Sanzio.
Cine y televisión
 La perla (1945), película de Emilio Indio Fernández.

Divisiones administrativas 
 Argentina
 Barrio La Perla, barrio de Témperley.
 La Perla del Once, bar famoso de Buenos Aires
 La Perla, balneario de Mar del Plata.
 La Perla, localidad de Córdoba.
 Puerto Rico 
 La Perla, barrio de San Juan, Puerto Rico
 España
 La Perla, localidad de Almería.
 La Perla, localidad de Granada.
 México
 La Perla, municipio de Veracruz.
 La Perla, localidad de Veracruz.
 Perú
 Distrito de La Perla, división administrativa de Callao.

Instituciones y lugares 
  La Perla, centro clandestino de detención y actual museo en la ciudad de Córdoba, Argentina.
  La Perla, noria-mirador de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
  Teatro La Perla, teatro en el municipio de Ponce, Puerto Rico.
  Canal de la Perla, canal de la ciudad de Torreón, México.

Nombres comerciales 
 La Perla del Once, café de Buenos Aires, Argentina;
 La Perla, empresa multinacional de lencería femenina;
 La Perla del Dial, emisora de radio chilena;
 La Perla, centro de talasoterapia situado en San Sebastián fundado en 1912;
La Perla fabrica de harinas en Valladolid (España).